Нижче наведено список 91 муніципалітетів провінції Фрозіноне. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Фрозіноне